Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Гана Мандлікова з рахунком 7–6(7–3), 1–6, 7–6(7–2).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1985 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1985 у жіночому тенісі
1985 в американському спорті